Rue de l'Alma peut désigner :
 rue de l'Alma, une voie de Courbevoie ;
 rue de l'Alma, une voie de Lyon ;
 rue de l'Alma, une voie de Rennes.